In 1936 werd de eerste editie van de Beker van de Sovjet-Unie gespeeld voor voetbalclubs uit de Sovjet-Unie. De competitie werd gespeeld van 18 juni tot 28 augustus. Lokomotiv Moskou werd de eerste bekerwinnaar. 

De competitie begon in de 1/64 finale.

Laatste 16

 Opmerking: In geval van een gelijkspel werd er een replay gespeeld.

Details finale

Beker van de Sovjet-Unie